Beinkleid bezeichnet als Oberbegriff hüftaufliegende Kleidungsstücke, durch welche die unteren Extremitäten des Trägers ganz oder teilweise verhüllt, gewärmt oder geschützt werden. Zu den Beinkleidern werden gerechnet:

 Beinlinge, bestehend aus zwei nicht verbundenen Hosenbeinen, durch einen Hüftgürtel gehalten, teilweise auch Chaps genannt, insbesondere wenn sie etwas weiter geschnitten sind und als Schutzkleidung (vor allem bei Cowboys) über die Hose angezogen werden. 
 Hose, bestehend aus zwei durch ein Gesäßstück verbundenen Hosenbeinen
 Rock

Historische Literatur 
 Gertrud Kurowski: Damen in Beinkleidern. In: Welt und Haus. 24. Jahrgang, 1925, Heft 30.

Hüftaufliegendes Kleidungsstück